Ip steht für:
 Ip (Beamter), Name eines hohen Beamten der Ersten Dynastie, der unter König (Pharao) Den amtierte
 Ip (Einheit), historisches asiatisches Flächenmaß
 Ip (Ort), Gemeinde im Kreis Sălaj im Kreischgebiet, Rumänien

Ip ist der Familienname folgender Personen:
 Katherine Ip (* 1995), chinesische Tennisspielerin (Hongkong)
 Nancy Ip (* 1955), Hongkonger Neurowissenschaftlerin
 Regina Ip (* 1950), chinesische Politikerin

i. p. steht für:
 in partibus, Namensteil von untergegangenen Bistümern, siehe Titularbischof #Untergegangene Bistümer
 intraperitoneal, anatomische Lageangabe in der Medizin

IP steht für:
Informationstechnologie:
 Internet Protocol, in Computernetzen weit verbreitetes Netzwerkprotokoll, Grundlage des Internets
 IP-Adresse, als Kurzform: Adresse in Computernetzen
 Imperative Programmierung, Programmierparadigma
 Instruction Pointer, siehe Befehlszähler
 International Protection, die Schutzklasse von technischen Geräten, siehe Schutzart

medizinisch:
 Individualprophylaxe, Überbegriff für durch den Zahnarzt erbrachte prophylaktische Maßnahmen am Patienten
 Infect and persist, Infektionsstrategie von Viren

Rechtswissenschaft:
 Intellectual Property, geistiges Eigentum (eines Unternehmens)

Sonstiges:
 IP, Signatur eines deutschen Bildschnitzers im 15. Jahrhundert, siehe Monogrammist IP
 Immunpräzipitation, molekularbiologische Methode, bei der mittels eines Antikörpers ein Antigen aus einer Lösung konzentriert wird
 Indische Partij, Unabhängigkeitspartei in Niederländisch-Indien (1912–1913) 
 Inflectional Phrase, in der Linguistik eine Kategorie des Satzes, siehe X-Bar-Theorie #X-Bar-Schema
 Information et Publicité, internationale Vermarktungsgesellschaft, siehe IP Deutschland
 Infraestruturas de Portugal
 Integer Program, siehe Ganzzahlige lineare Optimierung #Mathematische Formulierung
 Integrierte Produktion, naturnahe und tierfreundliche Landwirtschaft
 Interactive Proof, Begriff aus der Komplexitätstheorie, siehe Interaktives Beweissystem #Komplexitätsklasse
 Intercept Point, Angabe bei nichtlinearen Übertragungsgliedern
 International Protection oder Ingress Protection, internationale Klassifizierung des Schutzes von elektrischen Geräten, siehe Schutzart
 Internationale Politik (Zeitschrift), früher Europa-Archiv, deutschsprachige Fachpublikation für internationale Beziehungen
 Istrebit’el Puschetschny, sowjetisches Jagdflugzeug, siehe Grigorowitsch DG-52
 Transportes Aéreos da Índia Portuguesa (ICAO-/IATA-Code), ehemalige in Portugiesisch-Indien beheimatete Fluggesellschaft
 Inter European Airways (IATA-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft
 Orbest Orizonia Airlines (IATA-Code), spanische Fluggesellschaft

Siehe auch:

Abkürzung